Deisterkreisel steht für

 Deisterkreisel (Radwanderweg), für Fahrradfahrer konzipierter rund 100 km langer Rundwanderweg vor dem Höhenzug Deister in der Region Hannover, Niedersachsen
 umgangssprachliche Bezeichnung für den schon 1750 vorhandenen Deisterplatz (Hannover) in Hannover